Mill Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mill Village Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 83003926
 Mill Village Historic District (Mississippi), ID-Nr. 92000159
 Mill Village Historic District (Vermont), ID-Nr. 79000229